Йована Йович (нар. 30 вересня 1993) — колишня сербська тенісистка.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 102 місце досягла 12 травня 2014, парну — 204 місце — 31 липня 2017 року.
Здобула 17 одиночних та 4 парні титули.
Завершила кар'єру 2022 року.

Досягнення

Only main-draw results in WTA Tour, Турніри Великого шолома, Олімпійські Ігри and Fed Cup/Біллі Джин Кінг Cup are included in win–loss records.

Одиночний розряд

Notes
 12009: WTA ranking–1023, турніри–0, 2010: WTA ranking–1073, турніри–0, 2011: WTA ranking–600, турніри–0 and 2012: WTA ranking–420, турніри–0.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 1 (runner–up)

Фінали ITF

Одиночний розряд: 28 (17–11)

Парний розряд: 8 (4–4)

Примітки

Посилання 

 
 
 

Народились 1993
Сербські тенісистки